Slovo lampa může znamenat:

 lampa (svítidlo) – osvětlovací těleso, svítilna, umělý zdroj světla, lucerna
 čelová lampa
 důlní lampa
 germicidní lampa
 indukční lampa
 lávová lampa
 montážní lampa
 oblouková lampa
 petrolejová lampa
 plazmová lampa
 stolní lampa
 lampa veřejného osvětlení
 solární lampa pouličního osvětlení

 lampa (zařízení) – technické zařízení pro ohřev, pájení a letování
 lampa je také hovorový výraz pro elektronku
 Lampa (album) – album Marty Kubišové z roku 1990
 Lampa (sbírka) – sbírka básní Josefa Hanzlíka z roku 1961

příjmení osob
 Anton Lampa – rakouský fyzik
 Josef Lampa (1893–1977) – český politik. starosta Ostravy
 Monika Lampová (1965) – česká politička SZ

přezdívka
 Lampa, vlastním jménem Luboš Dvořák – český kytarista a zpěvák

geografie
 Lampa – obec a město v Chile

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení